Plaats in Indonesië
 Kenanti (Dukuhseti), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Kenanti (Tambakboyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java